Petreus ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Petreus (1546–1615), deutscher Jurist und Humanist
 Johannes Petreus (1540–1603), Pastor und Chronist

Siehe auch:
 Petraeus
 Petreius